Arulpragasam ist der Familienname folgender Personen:

 Kali Arulpragasam (* 1974), britisch-srilankische Schmuckdesignerin und Künstlerin
 Mathangi „Maya“ Arulpragasam (* 1975), britisch-srilankische Sängerin und Musikproduzentin, siehe M. I. A.